Ассамцы, ассамийа, ахомийа - Ассамский народ представляет собой социально-этнолингвистическую идентичность, которую в разное время описывали как националистическую или микронационалистическую.  Эта группа часто ассоциируется с ассамским языком, хотя использование этого термина предшествует названию языка.  Он также использовался ретроспективно для жителей Ассама до того, как вошел в употребление термин «ассамский».  Они представляют собой физически разнообразную группу, образовавшуюся после столетий ассимиляции австроазиатского, тибето-бирманского, индоарийского и тайского населения.

Социальные и семейные отношения 
Основная масса Ассамцев живет в деревнях, преобладают усадьбы. Каркас дома сделан из бамбука, крыша из травы. Также в деревнях сохраняются неразделённые семьи, в которых женатые сыновья ведут общее хозяйство с родителями.

Хозяйственная деятельность и бытовые традиции 
Основным занятием ассамцев можно назвать пашенное земледелие. Также, ассамцы всемирно известны благодаря своему ассамскому чаю. Главная пища — рис, мясо коз, рыба, овощи. Развито скотоводство.

Почти нет деления на касты, свойственного почти всем индуистам.

Литература 
 Народы Южной Азии, М., 1963 (библ.).

Примечания

Ссылки 
 Ассамцы 

Народы Индии
Население Ассама
Народы Бутана
Народы Бангладеш
Индоарийские народы